Цапник:
 Цапник, Юрий Викторинович (1945—2014) — советский и российский театральный актёр.
 Цапник, Ян Юрьевич (род. 1968) — российский актёр.